Andrew „Andy“ Panko (* 29. November 1977 in Harrisburg, Pennsylvania) ist ein US-amerikanischer Basketballspieler.

Karriere 
Panko begann seine professionelle Karriere 1999 bei New Mexico Slam in der IBL, wo er bis zur Auflösung der Liga im Jahr 2001 spielte. Über die Atlanta Hawks wechselte er 2001 erstmals nach Europa und unterzeichnete einen Einjahresvertrag beim italienischen Erstligisten Basket Napoli. Zwischen 2002 und 2007 wechselte Panko mehrmals den Verein und die Liga. Sein größter Erfolg in diesem Zeitraum war 2003 die mit Gigantes de Carolina gewonnene Meisterschaft Puerto Ricos. 2007 wechselte er zu San Sebastián Gipuzkoa BC seiner mittlerweile vierten Station in der spanischen Liga ACB. Seine beste Saison in San Sebastian hatte er 2011/2012 als er mit dem Verein das Viertelfinale der spanischen Meisterschaft erreichte und im gleichen Jahr zum MVP sowie ins All-Spanish ACB League Team gewählt wurde. Zudem schloss er die Saison als erfolgreichster Punktschütze ab. 2012 stand Panko beim griechischen Verein Panathinaikos Athen unter Vertrag.

Erfolge 
Meisterschaft der Continental Basketball Association: 2002

Auszeichnungen 
MVP der Meisterschaft Puerto Ricos: 2003
MVP der zweiten spanischen Liga: 2008
MVP der spanischen Meisterschaft: 2012
All-Spanish ACB League Team: 2012

Weblinks 

Persönliche Webseite



Basketballspieler (Vereinigte Staaten)
Basketballspieler (Panathinaikos Athen)
US-Amerikaner
Geboren 1977
Mann
Basketballspieler (CB Málaga)
Basketballspieler (CB Girona)
Basketballspieler (Baloncesto Fuenlabrada)
Basketballspieler (CB Bilbao Berri)
Basketballspieler (San Sebastián Gipuzkoa BC)
Basketballspieler (Basket Napoli)